Sistroúnion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Amfithéa (ort i Grekland, Nomós Ioannínon), Epirus, 
 Sistroúni, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar